In der Liste der Bodendenkmale in Lübbenau/Spreewald sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Lübbenau/Spreewald und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Lübbenau/Spreewald aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Lubbenau Spreewald
Lubbenau Spreewald